1664 peut faire référence à :
 un nombre faisant partie de l'ensemble des entiers naturels, qui suit 1663 et qui précède 1665.
 1664, une année du calendrier grégorien.
 1664, une marque de bière des Brasseries Kronenbourg.
 (1664) Felix, un astéroïde découvert le  par l'astronome belge Eugène Joseph Delporte.
 NGC 1664, un amas ouvert de la constellation du Cocher.

Homonymie de nombre